Ханштеттен:

 Ханштеттен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Ханштеттен — объединённая община, расположена в районе Рейн-Лан земли Рейнланд-Пфальц.